Пало де Рајо има више значења:

 Пало де Рајо (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Пало де Рајо (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику